Baltasar de Zúñiga es un nombre que se repite en el seno de una de las principales familias de la aristocracia española los Zúñiga, (Stúñiga o Estúñiga), y que llevaron personajes importantes, entre ellos a:

Baltasar de Zúñiga y Velasco (1561-1622), valido de Felipe IV entre 1621 y 1622, cuando murió (7 de octubre), siendo de los pocos validos que murieron ocupando el cargo. Había encabezado la oposición contra la familia rival de los Sandoval (duque de Lerma y duque de Uceda, validos con Felipe III), accediendo al poder al obtener la confianza del nuevo monarca. Era tío de Gaspar de Guzmán y Pimentel, Conde Duque de Olivares, que le sucedió en el puesto.
Baltasar de Zúñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza, Duque de Béjar, Marqués de Valero y Duque de Arión que fue Virrey de la Nueva España.